

Населені пункти та їхні частини

 Бобрувка — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Бобрувка — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки